Ангар ( — навіс) — споруда для зберігання, експлуатаційного обслуговування і поточного ремонту літаків та іншої техніки
 Ангар, Анґар () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма